Slättåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slättåstjärnen, Halland, sjö i Mölndals kommun,  (3,3 ha)
Slättåstjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Slättåstjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Slättåstjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (21,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn